Rajania är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Rajania ingår i familjen Dioscoreaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jamsordningen
Rajania